«Куклы» (англ. Dolls, другое название в видеопрокате «Ловушка для туристов») — американский кинофильм в жанре ужасы 1987 года, режиссёра Стюарта Гордона.

Сценаристом выступил Эд Нэха.

Главные роли исполнили: Стивен Ли, Гай Рольф, Хилари Мейсон, Йен Патрик Уильямс и Банти Бэйли.

Фильм потерпел неудачу в прокате, собрав 3,5 миллиона долларов по всему миру, при бюджете в 2 миллиона долларов.

Сюжет 
Застигнутые ненастьем путешественники попадают в усадьбу в лесу, где проживает странная пожилая пара. Созданные этими супругами куклы обладают способностью оживать и даже убивать тех, кто им не нравится.

В ролях 
 Йен Патрик Уильямс — Дэвид Бауэр
 Кэролин Перди-Гордон — Розмари Бауэр
 Кэрри Лоррейн — Джуди Бауэр
 Гай Рольф — Габриэль Хартвик
 Хилари Мейсон — Хилари Хартвик
 Банти Бейли — Изабель
 Кэсси Стюарт — Энид
 Стивен Ли — Ральф Моррис
 Энтони Перкинс

Наследие 
По мотивам этого фильма в 1989 году Дэвидом Шмеллером был создан фильм «Повелитель кукол».

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 62 %, что основано на 13 рецензиях критиков, со средним баллом 5,7 из 10.

Роджер Эберт написал о картине: «В какой-то момент „Куклы“ остаются лишь идеей, концепцией. Они не являются двигателем.», хотя он также признал, что фильм «хорошо выглядит» и «дом с привидениями великолепен».

Рецензия от Allmovie на фильм была благоприятной, в ней писали: «с любовью созданная современная сказка».

Примечания 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов 1987 года
Фильмы Empire International Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы о серийных убийцах